Список авиаторов, совершивших огненный таран вражеских объектов в годы Великой Отечественной войны. Выжившие после совершения подвига отмечены зелёным цветом.

Литература
 Бортаковский Т. В. Остаться в живых! Неизвестные страницы Великой Отечественной. — М.: Вече, 2015. — 286 с. — ISBN 978-5-4444-3590-8.
 
 Фамилии авиаторов, совершивших тараны наземных объектов

Примечания 

 
Списки участников Великой Отечественной войны